Überlagerung steht für:

 Überlagerung (Topologie), eine bestimmte Abbildung zwischen topologischen Räumen in der Mathematik
 Interferenz (Physik), die Überlagerung von Wellen in der Physik
 Superposition (Physik), die Überlagerung gleicher physikalischer Größen
 die Beeinflussung einer Sprache durch eine andere in der Linguistik, siehe Wellentheorie (Linguistik)

Siehe auch:

Uberlagerung